Hasdrubal ou Asdrubal (composé du phénicien azru [aider] et du nom du dieu Baal) est le nom de plusieurs Carthaginois :

Hasdrubal le Beau, né vers 270 et assassiné en 221, est un général carthaginois, gendre d'Hamilcar Barca, qui commande en Espagne après la mort de ce général, en 228 av. J.-C.. Il étend ses conquêtes jusqu'à l'Èbre et bâtit Carthage Nova (Carthagène). Il est tué par un esclave gaulois dont il avait fait mourir le maître (220 av. J.-C.).

Hasdrubal Barca, né en 245 et mort en 207, le plus connu, est le fils d'Hamilcar Barca et le frère d'Hannibal Barca. Il participe à la deuxième guerre punique.

Hasdrubal Gisco, mort  en 202, fils d'Hannibal de Giscon, remplace Hasdrubal Barca en Espagne, puis se retire en Afrique où il s'allie avec Syphax, roi de Numidie, en lui faisant épouser sa fille Sophonisbe. Il est battu par Scipion l'Africain en 203 av. J.-C. ainsi que son allié.

Hasdrubal le Boétharque, autre général carthaginois, soutint un long siège dans Carthage contre Scipion Émilien : s'étant retranché dans le temple d'Eshmoun, il s'y défendit longtemps mais quand il se vit sans espoir, il s'évada et alla se rendre à Scipion. Sa femme, indignée de sa trahison, égorge ses enfants sous ses yeux, puis se précipite dans les flammes (146 av. J.-C.).

Hasdrubal le Philosophe, un philosophe académicien, successeur de Carnéade (187/186 av. J.-C. - 110/109 av. J.-C.) qui enseigna à Athènes sous le nom de Clitomaque de Carthage.

Source